Sibylla kan syfta på:

 Prinsessan Sibylla (1908–1972), en svensk prinsessa
 Sibylla (profet) –  flera kvinnliga profeter under antiken
 Sibylla (namn) – ett kvinnonamn
 Sibylla (snabbmatskedja) – en snabbmatskedja
 Sibylla (låt) – en låt av punkbandet Hans & Greta, i vilken anspelas på ovan nämnd snabbmatskedja
 168 Sibylla – en asteroid
 Sibylla (djur) – ett släkte av bönsyrsor
 Sibyllegatan -  en gata i Stockholm

Se även
 Sibyllan – en roman av Pär Lagerkvist